Esistono più comuni francesi con questo nome

Moussy – Marna
Moussy – Nièvre
Moussy – Val-d'Oise